Барио Сан Франсиско има више значења:

 Барио Сан Франсиско (Виља де Чилапа де Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Сан Франсиско, Лас Торес (Сан Хуан дел Рио), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику